Victoria Azarenka och Zheng Saisai var regerande mästare, men Azarenka valde att inte deltaga och Zheng valde att istället tävla i Doha.
 
Desirae Krawczyk och Giuliana Olmos vann titeln efter att ha besegrat Kateryna Bondarenko och Sharon Fichman med 6–3, 7–6(7–5) i finalen.

Seedning

  Georgina García Pérez /  Sara Sorribes Tormo (Första omgången)
  Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (Mästare)
  Ellen Perez /  Storm Sanders (Semifinal)
  Monique Adamczak /  Maria Sanchez (Första omgången)

Lottning

Lottning

Referenser
Lottning

Noter

Abierto Mexicano Telcel 2020 – Damdubbel
2020 – Damdubbel